Stará Huť ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Stará Huť, Gemeinde im Okres Příbram
 Stará Huť, Ortsteil von Blovice, Okres Plzeň-jih
 Stará Huť, Ansiedlung von Hýskov, Okres Beroun
 Stará Huť, Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice
 Stará Huť, Ansiedlung von Pasečnice, Okres Domažlice
 Stará Huť, Ortsteil von Petrovice II, Okres Kutná Hora
 Stará Huť, Ansiedlung von Smrčná, Okres Jihlava
 Stará Huť, Ansiedlung von Úboč, Okres Domažlice
 Stará Huť, Wüstung in Čachrov, Okres Klatovy
 Stará Huť, Wüstung in Ktiš, Okres Prachatice
 Stará Huť, Wüstung in Prášily, Okres Klatovy
 Stará Huť (Rybník nad Radbuzou), Wüstung in  Rybník nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Stará Huť u Podlesí, Wüstung in Kašperské Hory, Okres Klatovy
 Stará huť u Adamova, Kulturdenkmal bei Adamov u Brna, Okres Blansko

Siehe auch:
 Staré Hutě (Begriffsklärung)